Треоранте́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 50 км на захід від Ренна, 55 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 108,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Треорантек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Треорантек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан